Guatemalaskogssångare (Setophaga goldmani) är en fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i södra Chiapas i sydöstra Mexiko samt västra Guatemala. Den betraktas ofta som en underart till gulgumpad skogssångare (S. coronata).

Släktestillhörighet 
Tidigare placerades den tillsammans med ett stort antal andra arter i släktet Dendroica. DNA-studier visar dock att rödstjärtad skogssångare (Setophaga ruticilla) är en del av denna grupp. Eftersom Setophaga har prioritet före Dendroica inkluderas numera alla Dendroica-arter i Setophaga.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Skogssångare
Fåglar i neotropiska regionen